Kadzidło est le nom :

Toponymie
en Pologne
 de la gmina de Kadzidło, dans le powiat d'Ostrołęka, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Kadzidło, chef-lieu de cette gmina